Этеокл (, ) в древнегреческой мифологии:
 Этеокл (сын Андрея) — царь Орхомена.
 Этеокл (сын Ифия) — один из Семерых против Фив.
 Этеокл (сын Эдипа) — царь Фив.